Département de Federal, en Argentine
 Federal, chef-lieu de ce département